Luty steht für:
 Lauta (sorbisch: Łuty), deutsche Kleinstadt in Sachsen

Luty ist der Familienname der folgenden Personen:
Fritz Luty (1928–2017), deutsch-US-amerikanischer Physiker
Markus Luty, US-amerikanischer Physiker
 Mateusz Luty (* 1990), polnischer Bobsportler
Philip Luty (1965–2011), englischer Autor und Büchsenmacher